Гран-при Тихого океана 1995 года — пятнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе TI Circuit в Аиде (префектура Окаяма, Япония). Изначально запланированные на 16 апреля, соревнования состоялись 22 октября 1995 года за неделю до Гран-при Японии, так как трасса была повреждена в ходе землетрясения, разрушившего город Кобе. Традиционные проблемы с логистикой, а также близость гонки к Сузуке, привели к тому, что Гран-при посетили лишь около 13 тысяч зрителей. В результате, Гран-при Тихого океана был проведен в последний раз.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:16,374
 Михаэль Шумахер после победы в этой гонке стал недосягаем для соперников в личном зачёте гонщиков и завоевал второй титул чемпиона мира.
 Юкио Катаяма вернулся в команду Тиррелл после аварии на Гран-при Португалии.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Тихого океана
События 22 октября
Октябрь 1995 года
Спорт в Японии в 1995 году